1-й Чемпионат мира по турецким шашкам среди женщин прошёл 2 мая 2016 года в Измире (Турция). Там же проводились чемпионат мира международным шашкам (блиц) среди мужчин и среди женщин, чемпионат мира по международным шашкам (быстрые шашки) среди мужчин и среди женщин.

Регламент 
В турнире участвовали 16 шашисток из 4 стран. Призовой фонд 2000 €. Турнир прошёл по швейцарской системе в 6 раундов. Контроль времени — 30 минут на партию.

Итоговое положение

Ссылки 
 Сайт чемпионата
 Результаты 

Спорт в Турции в 2016 году
2016 год в шашках
События 2 мая
Май 2016 года
Международные спортивные соревнования в Измире
Чемпионаты мира в 2016 году
Чемпионаты мира по турецким шашкам
Чемпионаты мира в Турции
Международные соревнования по шашкам в Турции